Le nom Prapiroon fut utilisé par plusieurs cyclones tropicaux :

 
 Typhon Prapiroon (2006)
 
 

Typhon homonyme